Elise Mertens era la detentrice del titolo da due anni, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Sydney.

In finale Sofia Kenin ha battuto Anna Karolína Schmiedlová con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Caroline Garcia (primo turno)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Maria Sakkarī (primo turno)

 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Alizé Cornet (semifinale)
 Kirsten Flipkens (quarti di finale)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)

Wildcard 

  Caroline Garcia (primo turno)
  Zoe Hives (secondo turno)

 Ellen Perez (primo turno)

Qualificate 

  Heather Watson (primo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)
  Magda Linette (secondo turno)

 Anna Blinkova (secondo turno)
 Alison Bai (primo turno)
 Greet Minnen (quarti di finale)

Lucky loser 

  Kateryna Kozlova (primo turno)

 Madison Brengle (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2019